Raúl Ríos puede referirse a varias personas:
Raúl Ríos (1959-2010), ingeniero agrónomo argentino.
Raúl Ríos (1993- ), regatista puertorriqueño.